Vaaranjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vaaranjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (3,7 ha)
Vaaranjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (10,4 ha)
Vaaranjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,

Se även
Vaarajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn